Ribke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ribke (* 1909; † unbekannt), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Juliane Ribke (1951–2006), deutsche Musikpädagogin, Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin